La Serie B 1962-1963 è stata la 31ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 16 settembre 1962 e il 16 giugno 1963 e conclusa con la vittoria del , al suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Cosimo Nocera () con 24 reti.

Stagione 
Il  si aggiudicò il campionato di Serie B ottenendo anche la prima promozione in A della sua storia (fu accompagnata dal  e dalla , che tornò in massima serie dopo due anni).

In zona retrocessione i verdetti arrivarono presto: con la  all'ultimo posto,  e  non riuscirono a evitare la caduta in C; il Como in un primo momento fu ripescato per la retrocessione a tavolino del  causa l'illecito sportivo del "Caso Tulissi", ma fu poi ugualmente retrocesso vista la commutazione alle rondinelle in una penalizzazione, la quale avrà comunque pesanti effetti sulla stagione successiva.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1963-1964.
      Retrocesso in Serie C 1963-1964.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti. Spareggio in caso di pari merito in zona promozione e/o retrocessione.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Individuali

Classifica marcatori

Note

Bibliografia 

Calcio nel 1962
Calcio nel 1963
1962